Арсен Шахунц (туркм. ,  1 березня 1979, Мари, Туркменія) — співак, музикант, автор пісень.

Біографія 
Народився 1 березня 1979 року у місті Мари, Туркменія. Батько був начальником служби КЕС у військовій частині, мати працювала акушеркою. Арсен має два брати: Євген і Олександр.

Закінчив музичну школу за класом акордеону. Один рік навчався у музичному училищі за класом кларнету, але не закінчив його. У 1998 році разом зі старшим братом Олександром переїхав до Ашгабада, де через деякий час було створено дует «Брати Шахунц», який виконував пісні російською мовою.

Найбільшу популярність здобула їхня пісня «Голубка», записана в 2008 році. Надалі вона також виконувалася Катею Лель і співаками східної естради. У 2009 році пісня була виконана дуетом на щорічному фестивалі шансону «Ех, Розгуляй!», а у 2011 році увійшла до саундтреку фільму «Вправи у чудовому».

Пісні «Голубка» та «Кораблик» протягом багатьох років перебувають у ротації радіостанцій " Шансон " та « Дорожнє радіо». Також пісні «Голубка» та «Дим» входили до чарту Top Radio Hits.

2018 року за обставинами, пов'язаними зі здоров'ям, Олександр залишає дует і Арсен продовжує працювати як сольний виконавець.

Восени 2019 року Арсен Шахунц випустив відеокліп на пісню «Дівчинка, стоп!», який станом на початок 2022 року набрав понад 109 млн переглядів на YouTube та посів 20-те місце у чарті Top YouTube Hits.

На початку 2020 року Шахунц випустив новий сингл «Гудбай, до побачення!», який набрав понад 16 млн переглядів (станом на початок 2022 року).

Особисте життя 
Одружений. Є дві дочки.

Дискографія

Сільно

Альбоми 

 Дай (2018, Zion Music)
 Живий Звук (2019, Zion Music)

Сингли 

 Бон Шанс (feat. Катя Лель) (2017)
 Будь здоровий, батьку! (2018)
 Улови (2019)
 Жартівлива (2019)
 Дівчинка, стоп! (2019)
 Гудбай, до побачення! (2020)
 Голубка (Remix) (2020)
 Сніг (2020)

Альбоми 

 Скажи мені так (2008, Zion Music)
 Голубка (2013, Zion Music)

Сингли 

 Голубка (2008)
 Кораблик (2011)
 Дим (feat. Ангеліна) (2012)
 Се Ля Ві (feat. Наталія Гулькіна) (2014)
 Старий парк (2015)
 Куштдепді (2015)

Примітки

Посилання 

 Сторінка Арсена Шахунца у Instagram
 Канал Арсена Шахунца на YouTube

Співаки та співачки Вірменії
Народились 1979
Народились 1 березня